Leck kan syfta på:

 Leck, Lancashire, en by i Lancashire, England
 Leck, Nordfriesland, en kommun i Schleswig-Holstein, Tyskland